Астидамея (, Astydameia, Astydamia) може да се отнася за:

 Астидамея (дъщеря на Аминтор), любима на Херакъл
 Астидамея, дъщеря на Кретей, съпруга на Акаст
 Астидамея (дъщеря на Строфий), племенница на Агамемнон, сестра на Пилад
 Астидамея (дъщеря на Пелопс), съпруга на Алкей
 Астидамея, дъщеря на Форбант, съпруга на Кавкон и майка на Лепрей